205-я истребительная авиационная дивизия
 205-я дивизия береговой обороны
 205-я моторизованная дивизия
 205-я пехотная дивизия (Германская империя)
 205-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 205-я пехотная дивизия (Япония)
 205-я пехотная дивизия (Китай)

205-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 205-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1942 году
 205-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#205. divizija